Az 1928–1929-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a második női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A címvédő VI. ker. TK csapata feloszlott, a játékosok a Budapesti TK-ba mentek át.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sport-évkönyv 1929 (Sportmúzeum könyvtára)
Kézilabdázás 1968/11. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1928
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag